Ferdynand Drabik – malarz, działacz turystyczny
 Sławomir Drabik – żużlowiec
 Wincenty Drabik – malarz i scenograf
 Stanisław Drabik – tenor i reżyser operowy